Il singolare maschile del Brisbane International 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.

Il detentore del titolo era Robin Söderling, ma quest'anno ha deciso di non partecipare. In finale Andy Murray ha battuto in finale Aleksandr Dolhopolov per 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Andy Murray (campione)
 Gilles Simon (semifinale)
 Aleksandr Dolhopolov (finale)
 Florian Mayer (primo turno, ritirato per infortunio all'inguine destro)

  Kei Nishikori (secondo turno)
  Radek Štěpánek (quarti di finale)
  Jürgen Melzer (primo turno)
  Bernard Tomić (semifinale)

Qualificati 

  Jesse Levine (primo turno)
  Igor' Andreev (secondo turno)

  Tatsuma Itō (secondo turno)
  John Millman (primo turno)

Tabellone

Fase Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Brisbane International 2012
ATP World Tour 2012